2002 Голяма награда на Франция е 52-рото за Голямата награда на Франция и единадесети кръг от сезон 2002 във Формула 1, провежда се на 21 юли 2002 година на пистата Маникур, Франция.

Репортаж

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Франция